Колонија ел Меските има више значења:

 Колонија ел Меските (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Колонија ел Меските (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику